Gosel bezeichnet:

 Gosel (Crimmitschau), Ortsteil von Crimmitschau, Ortschaft Frankenhausen, Sachsen
 Gosel (Ponitz), Teil der Agglomeration von Ponitz, Thüringen